Анджей Єжи Мнішек (1823—1905) — польський живописець, колекціонер.
 Єжи Август Мнішек
 Єжи Мнішек
 Єжи Мнішек — луцький староста
 Єжи Ян Мнішек